Bonneville kan syfta på:

 Triumph Bonneville – en motorcykelmodell av märket Triumph
 Pontiac Bonneville – en bilmodell

Geografi

Frankrike
 Bonneville, Charente – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes
 Bonneville, Haute-Savoie – en kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Rhône-Alpes
 Bonneville, Somme – en kommun i departementet Somme i regionen Picardie
 Bonneville-Aptot – en kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières – en kommun i departementet Dordogne i regionen Aquitaine
 Bonneville-la-Louvet – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie
 Bonneville-sur-Touques – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie
 La Bonneville – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie
 La Bonneville-sur-Iton – en kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie

USA
 Bonneville County – ett område i Idaho
 Bonneville Salt Flats – ett ökenområde i Utah